Pedro Henrique de Orléans-Braganza, właściwie: książę Pedro Henrique Afonso Filipe Maria Gastão Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Orléans e Bragança (ur. 13 września 1909, w Boulogne-Billancourt; zm. 5 lipca 1981, w Vassouras) – brazylijski arystokrata urodzony we Francji, książę Orléans e Bragança i książę Grão-Pará (w latach 1909-1920), książę cesarski Brazylii (w latach 1920-1921) i pretendent do cesarskiego tronu Brazylii (w latach 1921-1981) jako wnuk Izabeli (I) Brazylijskiej (córki ostatniego cesarza - Piotra II).

Piotr Henryk był synem Dom Luísa Orléans e Bragança (zm. 1920), drugiego syna Izabeli (I), i Marii di Grazia Burbon, księżniczki Obojga Sycylii, trzeciej córki Alfonsa, hrabiego Caserty. Jednocześnie razem z nim, pretendentem do cesarskiego tronu Brazylii ogłosił się jego brat stryjeczny - Piotr Gaston Orleański-Bragança.

Małżeństwo i potomstwo 
19 sierpnia 1937 w Monachium, Piotr Henryk poślubił księżniczkę Marię Bawarską (ur. 1914-2011), córkę księcia Franciszka Marii Wittelsbacha (trzeciego syna ostatniego króla Bawarii - Ludwika III) i księżniczki Isabelli von Croÿ. 

Para ta miała 12 dzieci:
 księcia Luísa Gastão de Orléans e Bragança (ur. 6 czerwca 1938 zm. 15 lipca 2022), pretendenta do tronu Brazylii w latach 1981–2022,
 księcia Eudesa Marię de Orléans e Bragança (ur. 8 czerwca 1939 zm. 13 sierpnia 2020), męża Anny Marii de Moraes e Barros, potem Mercedes Neves da Rocha, który zrzekł się w imieniu swoim i swoich potomków wszelkich praw do tronu,
 księcia Bertranda Marię de Orléans e Bragança (ur. 1941), pretendenta do tronu Brazylii od 2022,
 księżniczkę Isabelę Marię de Orléans e Bragança (ur. 5 kwietnia 1944 zm. 5 listopada 2017),
 księcia Pedro de Alcântara Henrique de Orléans e Bragança (ur. 1945), męża Marii de Fátima Lacerda Rocha, który zrzekł się w imieniu swoim i swoich potomków wszelkich praw do tronu,
 księcia Fernanda Diniza de Orléans e Bragança (ur. 1948), męża Marii de Graça Baere de Araújo, który zrzekł się w imieniu swoim i swoich potomków wszelkich praw do tronu,
 księcia Antônia João de Orléans e Bragança (ur. 1950), męża księżniczki Christine de Ligne,
 księżniczkę Eleonorę Marię de Orléans e Bragança (ur. 1953), żonę księcia Michela de Ligne,
 księcia Francisco Marię de Orléans e Bragança (ur. 1955), męża Claudii Reginy Godinho, który zrzekł się w imieniu swoim i swoich potomków wszelkich praw do tronu, 
 księcia Alberta Marię de Orléans e Bragança (ur. 1957), męża Maritzy Ribas Bockel, który zrzekł się w imieniu swoim i swoich potomków wszelkich praw do tronu,
 księżniczkę Marię Teresę de Orléans e Bragança (ur. 1959), żonę Jana Hessel de Jong,
 księżniczkę Marię Gabrielę de Orléans e Bragança (ur. 1959), żonę Theodora Senna de Hungria Machado.

Przypisy

Zobacz też 
 Pretendenci do tronu Brazylii

Dynastia Orleańska-Bragança
Ludzie urodzeni w Boulogne-Billancourt
Urodzeni w 1909
Zmarli w 1981
Odznaczeni Orderem Piotra I
Odznaczeni Orderem Róży